One of the Boys ("uno dei ragazzi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 One of the Boys – singolo dei Mott the Hoople del 1972
 One of the Boys – album di Roger Daltrey del 1977
 One of the Boys – album di Gretchen Wilson del 2007
 One of the Boys – album di Katy Perry del 2008

Televisione 
 Un ragazzo come noi (One of the Boys) – serie televisiva statunitense del 1982
 One of the Boys – serie televisiva statunitense del 1989